Hvidemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hvidemose (Ejsing Sogn) – en bebyggelse i Ejsing Sogn, Holstebro Kommune
 Hvidemose (Råbjerg Sogn) – en bebyggelse i Råbjerg Sogn, Frederikshavn Kommune